Алекса́ндр Васи́льевич Аки́ньшин (29 августа 1921—27 января 2007) — советский солдат, в годы Великой Отечественной войны командир миномётного расчета 289-го гвардейского стрелкового полка 97-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии, гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.

Биография 
Родился 29 августа 1921 года в селе Новики (ныне Новомосковского района Тульской области) в семье крестьянина. Русский. Провёл в селе свои детские годы, учился в сельской школе. Позднее семья переехала в Москву. Александр окончил 10 классов и работал контролером ОТК, слесарем-сборщиком на московском радиозаводе.

В годы Великой Отечественной войны 
В 1942 году был призван в РККА. В боях Великой Отечественной войны с июля того же года. Воевал наводчиком миномёта, затем командиром миномётного расчета. В 1943 году вступил в ВКП(б)/КПСС.

5 января 1944 в боях за город Кировоград наводчик миномёта гвардии красноармеец Акиньшин вместе с бойцами уничтожил две противотанковые пушки с расчётами, пулемёт и до отделения солдат противника. Приказом от 12 февраля 1944 года гвардии красноармеец Акиньшин Александр Васильевич награждён орденом Славы III степени (№ 54945).

В конце февраля 1945 года в бою юго-восточнее населённого пункта Злоторыя (Польша) при расширении плацдарма на левом берегу реки Одер гвардии младший сержант Акиньшин уничтожил миномётным огнём три пулемёта, более отделения солдат противника и подавил два миномёта. Приказом от 27 апреля 1945 года гвардии младший сержант Акиньшин Александр Васильевич награждён орденом Славы II степени (№ 21242).

16 апреля 1945 года при прорыве обороны противника на реке Нейсе северо-восточнее города Вайсвассер (Германия) и при форсировании реки Шпрее расчёт гвардии младшего сержанта Акиньшина своим огнём уничтожил три пулемёта и подбил бронетранспортёр. 1 мая 1945 года при отражении контратак близ населённых пунктов Биберах и Кунцдорф (Германия) истребил из миномёта свыше взвода солдат противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года «за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные на заключительном этапе Великой Отечественной войны в боях с гитлеровскими захватчиками», гвардии младший сержант Акиньшин Александр Васильевич награждён орденом Славы I степени (№ 1860). Стал полным кавалером ордена Славы.

В послевоенные годы 
В 1946 году демобилизован. Жил в городе Москве, окончил Московский авиационный техникум. До выхода на пенсию работал начальником бюро технического контроля на механическом заводе. Член совета ветеранов 97-й гвардейской стрелковой дивизии, секретарь совета ветеранов 5-й гвардейской армии. Также вёл общественную деятельность как член комиссии пропаганды Советского комитета ветеранов войны.

Умер 27 января 2007 года. Похоронен в Москве на Перепечинском кладбище (участок 3).

Награды 
 орден Отечественной войны I степени
 орден Славы I степени № 1860 (15 мая 1946)
 орден Славы II степени № 21242 (27 апреля 1945)
 орден Славы III степени № 54945 (12 февраля 1944)
 медали

Память 

Имя А. В. Акиньшина увековечено на аллее Героев (ул. Московская) города Новомосковска.

Примечания

Литература 
 
 
 Акиньшин Александр Васильевич // Тульский биогр. слов. : в 2 т. — Тула, 1996. — Т. 1 : (А-Л). — С. 14.
 Гришко Г. А., Жаворонкин М. Ю. Орденская книжка. — , 2005
 Остроухов П. Г., Романьков А. И., Рощин И. И. Богатыри земли Московской. — : 1977. С. 14-17.
 Аполлонова А. М., Попов В. В. Солдатская слава туляков. — 2-е изд. — Тула, 1981. С. 14-22.

Ссылки 
 

Члены КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Персоналии:Новомосковск (Тульская область)
Похороненные на Перепечинском кладбище
Полные кавалеры ордена Славы